Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (finale)
 Harold Solomon (campione)
 Víctor Pecci (primo turno)
 Ivan Lendl (semifinali)
 Hans Gildemeister (secondo turno)
 Manuel Orantes (quarti di finale)
 Eliot Teltscher (semifinali)
 Corrado Barazzutti (primo turno)

 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Heinz Günthardt (primo turno)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Terry Moor (secondo turno)
 Bernie Mitton (terzo turno)
 Paul McNamee (primo turno)
 Rod Frawley (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1980